Hermann Graedener ist der Name folgender Personen:

*Hermann Graedener (Komponist) (auch Grädener; 1844–1929), deutsch-österreichischer Komponist
Hermann Graedener (Schriftsteller) (1878–1956), österreichischer Schriftsteller